Raimundo de Penaforte ou São Raimundo — santo da Igreja Católica
 San Raimundo
 Raimundos — banda brasileira de punk rock
 Raimundo (Paranaíba) - distrito de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, Brasil.

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos